Gata est un toponyme qui peut désigner :

Gata, une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure ;
Gata de Gorgos, commune d'Espagne, dans la province d'Alicante, Communauté valencienne ;
Gata, une localité de Croatie situé dans la municipalité d'Omiš, comitat de Split-Dalmatie.

Le nom désigne aussi :
 le gata, un pain arménien.
 une famille de protéines jouant le rôle de facteurs de transcription
 le Gata, une arme de frappe fidjienne.

de:Perreo#Wortherkunft